Панеях — еврейская фамилия. Известные носители:

 Панеях, Виктор Моисеевич (1930—2017) — советский и российский историк, археограф.
 Панеях, Элла Львовна — публицист, социолог.